

Geografia

Austria 
 St. Stefan am Walde – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 St. Stefan im Gailtal – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Hermagor
 St. Stefan im Rosental – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 St. Stefan ob Leoben – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben
 St. Stefan ob Stainz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Zobacz też 
 Sankt Stefan
 St. Stephen
 św. Stefan